23850 Ramaswami – asteroide della fascia principale
 Cotah Ramaswami –  tennista indiano